Municipio de Gore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gore (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Gore (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.